

Palmarès

Olimpiadi
1 medaglia:
1 argento (Tokyo 1964 nei pesi massimi)

Collegamenti esterni